«Нитроглицерин»:

 Нитроглицерин
 Нитроглицерин (лекарственное средство)